Fiesco kan syfta på:

 Fiesco, Lombardiet – en italiensk kommun i provinsen Cremona
 Die Verschwörung des Fiesco zu Genua – en teaterpjäs från 1784 av Friedrich Schiller, handlar om Giovanni Luigi de Fieschi

Personer
 Sinibaldo Fiesco (1190–1254), påve under namnet Innocentius IV

Se även 
 Fieschi

Italienska efternamn